Krokstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Krokstjärnet, Bohuslän, sjö i Strömstads kommun,  (24,5 ha)
Krokstjärnet (Edsleskogs socken, Dalsland), sjö i Åmåls kommun,  (17,1 ha)
Krokstjärnet (Mo socken, Dalsland), sjö i Åmåls kommun,  (17,3 ha)
Krokstjärnet (Gunnarskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (3,92 ha)
Krokstjärnet (Köla socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (5,91 ha)

Se även
Kroktjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn